Луверн (город, Миннесота) — город в округе Рок, штат Миннесота, США. 
 Луверн (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Рок, Миннесота, США.